miejscowości w Anglii:
 Saxby – miejscowość w hrabstwie Leicestershire
 Saxby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 Saxby – miejscowość hrabstwie West Sussex
 Saxby All Saints – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire

 inne:
 Saxby – miejscowość w Estonii, w prowincji Läänemaa
 Saxby – rzeka w Australii w Queensland